MSO steht für:
 Marienschule Opladen, deutsches Gymnasium
 Melbourne Symphony Orchestra, australisches Orchester
 Montreal Symphony Orchestra, kanadisches Orchester
 Migrantenselbstorganisation
 Mind Sports Olympiad, Denk-Sport-Olympiade; siehe Denk-Sport-Organisation
 Mixed Service Organisation, ein Teil der Britische Rheinarmee
 Mount-Stromlo-Observatorium, australisches astronomisches Observatorium
 monadic second order logic, Monadische Prädikatenlogik zweiter Stufe
 Mixed-Signal Oscilloscope
 Multiple system operator, Kabelnetzbetreiber mit mehreren angebotenen Diensten
 Murashige-Skoog-Medium zur In-vitro-Kultur von Pflanzen
 Missoula International Airport (IATA-Code), Flughafen von Missoula, Montana
 Minesweeper, Ocean, US-amerikanische Hullklassifikation für seegehende Minenabwehrfahrzeuge der Aggressive-Klasse, siehe Liste der Minenabwehreinheiten der United States Navy
 Mode of Safe Operation, siehe Betriebsarten von automatischen Werkzeugmaschinen #Mode of Safe Operation

mso steht für:
 Mombum (ISO-639-3-Code), eine der Trans-Neuguinea-Sprache auf der Yos-Sudarso-Insel, Westneuguinea, Indonesien

Siehe auch:
 Heiko M/S/O

Abkürzung